Ghanas fotbollslandslag kan syfta på:

Ghanas damlandslag i fotboll
Ghanas herrlandslag i fotboll